Сагинбе́к Токаба́евич Турсу́нов (род. 05.07.1946, Караганда) — советский и казахстанский политик, государственный деятель.

Родился 5 июля 1946 года в Караганде.

Образование 
 1967 — Каркаралинский зооветеринарный техникум
 1975 — Целиноградский сельскохозяйственный институт
 1985 — Алма-Атинская высшая партийная школа
 1994 — Талдыкорганский юридический институт

Доктор экономических наук. Академик Национальной инженерной академии Казахстана.

Трудовая деятельность 
 1962—1967 — рабочий совхоза «Бесобинский» Каркаралинского района Карагандинской области, учащийся Каркаралинского зооветеринарного техникума
 1967—1670 — зоотехник отделения № 2 совхоза «Восток» Каркаралинского района Карагандинской области
 1970—1972 — Заместитель начальника школы технической подготовки Карагандинского областного комитета ДОСААФ
 1972—1976 — инструктор организационного отдела Молодёжного райкома Компартии Казахстана, Карагандинская область, Секретарь парткома совхоза им. Тельмана
 1976—1981 — директор совхоза «Кокальский»
 1981—1984 — заместитель заведующего отделом сельского хозяйства и пищевой промышленности Карагандинского Компартии Казахстана
 1984—1988 — заместитель заведующего отделом сельского хозяйства и пищевой промышленности ЦК Компартии Казахстана
 1988—1989 — секретарь Талды-Курганского обкома Компартии Казахстана
 1989—1990 — председатель Талды-Курганского облисполкома
 1990—1991 — первый секретарь Талды-Курганского обкома Компартии Казахстана
 1990—1992 — председатель Талды-Курганского областного Совета народных депутатов
 1992—1993 — аким Талдыкорганской области (первый аким)
 1993—1995 — чрезвычайный и полномочный Посол Республики Казахстан в Федеративной Республике Германия, чрезвычайный и полномочный Посол Республики Казахстан в Австрийской Республике по совместительству, Постоянный представитель Республики Казахстан при международных организациях в городе Вена по совместительству, (первый посол)
 1995—1996 — руководитель Администрации Президента Республики Казахстан, (первый руководитель Администрации)
 1996—2002 — чрезвычайный и полномочный Посол Республики Казахстан в Австрийской Республике
 2002—2006 — чрезвычайный и полномочный Посол Республики Казахстан в Венгрии, по совместительству Болгарии, Румынии, Чехии и Словакии.
 2006—2007 — посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РК
 2007—2013 — председатель Комиссии по правам человека при Президенте РК

Выборные должности, депутатство

Депутат Верховного Совета РК 12-го созыва (1990).

2007—2011 — депутат Мажилиса Парламента РК 4-го созыва, Член Комитета по международным делам, обороне и безопасности

Награды 
 1981 — Орден «Знак Почёта»
 2004 — Орден «Курмет»
 2005 — Почётный гражданин Венгерской Республики
 2006 — Лауреат Международной Премии им. Ф.Кафка
 2007 — Заслуженный работник дипломатии Республики Казахстан
 2008 — Золотая медаль ООН
 2009 — Орден «Парасат»
 2016 — Юбилейная медаль «25 лет независимости Республики Казахстан»

Семья 
Женат, 5 дочерей и 4 сына.

Примечания 

Выпускники Казахского агротехнического университета‎
Выпускники Алма-Атинской высшей партийной школы
Первые секретари Талды-Курганского обкома КП Казахстана
Послы Казахстана в Германии
Послы Казахстана в Словакии
Послы Казахстана в Болгарии
Послы Казахстана в Румынии
Послы Казахстана в Австрии
Акимы Талдыкорганской области
Председатели Талды-Курганского облисполкома
Директора совхозов
Секретари Талды-Курганского обкома КП Казахстана
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 12-го созыва
Депутаты Мажилиса Парламента Казахстана IV созыва
Руководители Администрации президента Казахстана